Jméno Šimon Plachý z Třebnice označuje více osob:
 Šimon Plachý z Třebnice (mladší) (>1586–1611) – písař v Českých Budějovicích
 Šimon Plachý z Třebnice (starší) (1560–1609) – písař v Plzni